

Onomastica 
Idris – nome proprio di persona arabo maschile
Idris – nome proprio di persona gallese maschile

Persone 
Idris I – sovrano del Marocco (788-791), fondatore della dinastia idriside
Idris II – figlio del precedente (791-828)
Idrīs I – califfo almohade (1227-1233)
Idrīs II – ultimo califfo almohade (1266-1269)
Idrīs I – re della Libia dal 1951 al 1969
Idris – personaggio televisivo e giornalista gambiano naturalizzato italiano
Idris Gawr – sovrano del Meirionydd

Altro 
Idris – profeta menzionato nel Corano